Вейнанс () — фамилия. Известные носители:

 Вейнанс, Артур (1920—1945) — нидерландский шахматист.
 Вейнанс, Онно (1945—1993) — нидерландский ботаник.